Усола — название нескольких населённых пунктов:
 Усола — село в Горномарийском районе Марий Эл.
 Усола — село в Параньгинском районе Марий Эл.